Samb peut désigner :
 Cheikh Samb, un joueur professionnel sénégalais de basket-ball ;
 Issa Samb (ou Joe Ouakam), un artiste et écrivain sénégalais ;
 Ababacar Samb Makharam, un cinéaste sénégalais ;
 Sylvestre Simon Samb, un écrivain d'origine sénégalaise qui vit en France ;
 El Hadji Momar Samb, un homme politique et syndicaliste sénégalais ;
 Matar Samb, un nageur sénégalais ;
 Khadjou Sambe, une surfeuse sénégalaise ;
 William Samb, homme politique papou-néo-guinéen.

Homonymie de patronyme